De Grand Prix-wegrace van Australië 2008 was de zestiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2008. De race werd verreden op 5 oktober 2008 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Met een overwinning in de race werd Mike Di Meglio gekroond tot 125 cc-kampioen. Zijn laatste concurrent Stefan Bradl kan in theorie nog op gelijke hoogte komen, maar zou het kampioenschap dan op basis van het aantal tweede plaatsen verliezen.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc
Marc Márquez kreeg één seconde tijdstraf vanwege het uitsteken van zijn elleboog naar Simone Corsi bij een inhaalpoging.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2008
Australië